Транснациональная компания (корпорация) (ТНК) — компания (корпорация), владеющая производственными подразделениями в нескольких странах. По другим источникам, определение транснациональной компании звучит так: компания, международный бизнес которой является существенным; компания, на зарубежные активы которой приходится около 25—30 % их общего объёма, и которая имеет филиалы в двух и более странах.

Страна базирования — страна, в которой находится штаб-квартира ТНК.

Принимающие страны — страны, в которых размещена собственность ТНК.

История 
Первые прообразы ТНК появились еще в XVI—XVII веках. Так, среди учредителей Британской Ост-Индской компании, образовавшейся в 1600 году для присвоения богатств Индии и действовавшей до 1858 года, были не только английские коммерсанты, но также купцы Голландии и банкиры Германии. Вплоть до XX века подобные колониальные компании занимались почти исключительно торговлей, но не организацией производства, а потому не играли решающей роли в капиталистическом хозяйстве. Их считают лишь предшественниками «настоящих» ТНК, которые появились в конце XIX века, когда на смену свободной конкуренции пришло активное развитие крупных фирм-монополий, которые начали осуществлять массированный вывоз капитала.

Выделяют три основных этапа развития ТНК.

 Начало XX века. ТНК создавались для разработки сырья в слаборазвитых государствах, параллельно организуя там торговые представительства. Производство оставалось в промышленно развитых странах — не было высокой автоматизации и требовался квалифицированный персонал. Организаторами ТНК в этот период выступали обычно объединения фирм разных стран (международные картели), которые делили рынки сбыта, проводили согласованную ценовую политику и т. д.
 Середина XX века. Выросла роль зарубежных производственных подразделений, которые стали производить ту же продукцию, которая ранее производилась в «родной» для ТНК стране. Филиалы ТНК всё более переориентируются на обслуживание местного спроса. Переносу производства способствовала автоматизация операций, что позволило шире использовать низкоквалифицированный и малограмотный персонал. Развитие информационных коммуникаций позволило не терять управление над удалёнными от центра процессами. Транспортная инфраструктура сделала экономически целесообразным дробить и размещать отдельные технологические процессы в тех странах, где факторы производства дешевле. Организаторами ТНК всё чаще становятся отдельные фирмы, достаточно крупные, чтобы проводить самостоятельную внешнеэкономическую деятельность. Именно в 1960-е годы появляется сам термин «транснациональные корпорации».
 Конец XX века. ТНК создают глобальную систему производства и реализации. Главную роль в выборе мест для дочерних структур играет минимизация суммарных производственных и сбытовых издержек. Жители современной Германии покупают технику германской фирмы «Bosch», произведённую однако вовсе не в Германии, а в Южной Корее или Китае.

Поток инвестиций транснациональных корпораций стал всё меньше направляться в слабые регионы. Если в 1970-х годах около 25 % иностранных прямых инвестиций поступало в развивающиеся страны, то уже в конце 1980-х годов их доля упала ниже 20 %.

Классификация 
ТНК часто делятся на три большие группы:
 Горизонтально интегрированные ТНК — управляют подразделениями, расположенными в различных странах, производящих одинаковые или подобные товары.
 Вертикально интегрированные ТНК — управляют подразделениями в определённой стране, которые производят товары, поставляемые в их подразделения в других странах.
 Раздельные ТНК — управляют подразделениями, расположенными в различных странах, которые вертикально или горизонтально не объединены.

Экономика 
В целом ТНК обеспечивают около 50 % мирового промышленного производства. На ТНК приходится более 70 % мировой торговли, причём 40 % этой торговли происходит внутри ТНК, то есть они происходят не по рыночным ценам, а по так называемым трансфертным ценам, которые формируются не под давлением рынка, а под долгосрочной политикой материнской корпорации. ТНК имеют очень большие бюджеты, превышающие бюджеты некоторых стран. Из 100 наибольших экономик в мире, 52 — транснациональные корпорации, остальные — государства. Они оказывают большое влияние в регионах, так как имеют обширные финансовые средства, связи с общественностью, политическое лобби.

Транснациональные корпорации играют важную роль в глобализации.

ТНК имеют весомую роль в мировых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках (НИОКР). На долю ТНК приходится более 80 % зарегистрированных патентов и около 80 % финансирования НИОКР.

ТНК — это не только производственные компании, как, например, Siemens или Microsoft, но и транснациональные банки, телекоммуникационные компании, страховые компании, аудиторские компании, инвестиционные и пенсионные фонды.

Для определения транснациональных компаний существует специальный индекс транснационализации. Расчёт индекса транснационализации ведётся по следующей формуле:

I T = 1/3 (A I /A + R I /R + S I /S) x 100 % ,

где

I T — индекс транснационализации, %;

A I — зарубежные активы;

A — общие активы;

R I — объём продаж товаров и услуг зарубежными филиалами;

R — общий объём продаж товаров и услуг;

S I — зарубежный штат;

S — общий штат работников компании.

Если сравнить ТНК родом из США с европейскими ТНК, то можно заметить закономерность: в связи с объёмами рынка США, степень транснационализации их ТНК будет значительно ниже, чем у европейских ТНК, рынок родной страны которых сильно ограничен. Кроме того, важное значение имеет налоговая система США и Европы. Для европейских ТНК, например, немецких, намного рентабельнее выносить производство на восток.

Для того чтобы побудить ТНК начать деятельность в стране, правительства предлагают им некоторые льготы, например, налоговые, правительственные субсидии, слабое трудовое или экологическое законодательство. Также ТНК часто сами занимаются лоббированием своих интересов в правительстве.

Критика транснациональных компаний (корпораций)

Антиглобалисты 
Основными противниками как ТНК, так и глобализации в целом, являются антиглобалисты. Основной повод для протестов — это то, что по их мнению, ТНК монополизируют национальный рынок и уничтожают государственный суверенитет. Действия ТНК по захвату рынка называют экономической войной против граждан. Во многих странах действуют законы, ограничивающие действия как крупных национальных производителей, так и ТНК (антимонопольное регулирование). Примерами служат Канада, Россия, Китай и др.

Альтерглобалисты 
Альтерглобалисты согласны, что процесс объединения мира объективен. Но они отвергают глобальную власть капитала, когда транснациональные корпорации превращаются в силу, сравнимую с силой государства. При этом альтерглобалисты активно поддерживают деятельность человечества в глобальном масштабе и не выступают против экономической глобализации как таковой.

Экология 
Критиками ТНК являются экологические организации (Greenpeace). Возможности по созданию огромных производственных мощностей у ТНК настолько велики, что эти производства могут угрожать местной экологической обстановке. В конечном счёте, затраты на поддержание экологической обстановки могут оказаться слишком велики, что может оказаться неблагоприятным для данного региона. Именно поэтому многие производства стали переносить в страны третьего мира.

Экономисты 
Исследования показывают наличие связей между крупнейшими транснациональными компаниями через ряд финансовых институтов, которые выступают акционерами этих компаний. Такая ситуация вредит конкуренции на мировом рынке и финансовой стабильности.

Прочие 
О роли транснациональных компаний в международной политике также высказываются и европейские парламентарии. Так,  указывает, что транснациональные компании забирают себе более  американских фондов, предназначенных на цели развития, адресованных Афганистану.

В искусстве 

ТНК — это часто встречающаяся тема в современной фантастике (историческое развитие темы тесно связано с развитием жанра киберпанк). Сюжеты обыгрывают ситуацию, когда на планете будет одно мировое правительство и несколько ТНК, конкурирующих между собой, производящих всё необходимое для человека. При этом любая ТНК будет настолько могущественна, что её банкротство будет равносильно банкротству национальной экономики.

См. также 
 Холдинг
 Глобализация
 Корпорация
 Транснационализация

Примечания

Ссылки 

 Data on transnational corporations
 UNCTAD publications on multinational corporations

 
Глобализация
Гражданское право
Неоколониализм
Корпорации